Камино а ла Мина има више значења:

 Камино а ла Мина (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Камино а ла Мина (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику